Cani oder Çani ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Çani (* 1989), albanischer Fußballspieler
 Inocêncio Cani (1938–1973), Mörder Amílcar Cabrals
 John Cani (1834/36–1898), römisch-katholischer Bischof
 Marie-Paule Cani (* 1965), französische Informatikerin
 Miriam Cani (* 1985), deutsche Sängerin
 Shkëlqim Cani (* 1956), albanischer Politiker (PS)

Cani ist der Spitzname von:

 Rubén Gracia Calmache, genannt Cani (* 1981), spanischer Fußballspieler, siehe Cani (Fußballspieler)

Cani steht für:

 Cani (Inselgruppe), eine tunesische Inselgruppe
 Cani (Einheit), ein Flächenmaß

Siehe auch:
 Cañi, Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Colta der ecuadorianischen Provinz Chimborazo
 Cany
 Cagni